Spring Valley Farm Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Spring Valley Farm Airport (Georgia)
 Spring Valley Farm Airport (Ohio)
 Spring Valley Farm Airport (Wisconsin)